Madodds, artistnamn för Fredrik Mbuyamba, född 13 januari 1979 i Stockholm , är en svensk hiphopartist.
Maddods har ett rörelsehinder sedan födseln och kämpar hårt för att ta bort fördomarna mot människor i samma situation.

2003 släppte Madodds sin hitsingel CP-Skräck och 2009 sin fullängds-cd med namnet Dags Att Vakna.

Se även
 Politisk hiphop

Referenser

Noter

Externa länkar 
 Officiell hemsida

Män
Födda 1979
Levande personer
Svenska hiphopmusiker